«California Gurls» — песня в стиле электропоп, написанная и исполненная американской певицей и автором Кэти Перри. Она стала главным синглом с 3-го её альбома Teenage Dream. Соисполнителем песни стал рэпер Snoop Dogg, а продюсерами были Dr. Luke, Max Martin и Benny Blanco. Сингл стал № 1 в Billboard Hot 100 (США) на 6 недель в июне-июле 2010 года. Песня была номинирована на премию Грэмми в категории Лучшее совместное вокальное поп-исполнение.

История 
Релиз сингла состоялся 7 мая 2010 года, в том числе и на её сайте, а с 11 мая на iTunes. Для Кэти Перри сингл стал 2-м хитом № 1 в США, а для Snoop Dogg его третьим чарттоппером. Кроме США, песня возглавиляла хит-парады в более чем 10 странах, среди которых Великобритания, Канада, Австралия, Шотландия Ирландия, Новая Зеландия.

За первые 7 недель продаж сингл «California Gurls» был скачан с интернет-магазинов около 2 млн.раз, что стало вторым показателем в цифровой истории после Flo Rida's «Right Round». Всего в мире продано более 7 млн.экз. этого сингла.

В Англии сингл «California Gurls» вошёл в чарт UK Singles Chart 27 июня 2010 года сразу на первое место, став вторым для Кэти Перри чарттоппером в Великобритании. Сингл был продан в количестве 123,607 копий за первую неделю (второй показатель 2010 года после благотворительного сингла в пользу пострадавших в Гаити «Everybody Hurts»).

Ремиксы 
Релизы группы Manhattan Clique:
 1. Manhattan Clique Radio Edit [3:45]
 2. Manhattan Clique Extended Radio Edit [4:47]
 3. Manhattan Clique Long Beach Mix [7:01]
 4. Manhattan Clique Malibu Dub [5:47]

Награды

Хит-парады

Чарты еженедельные

Годовые итоговые чарты

Сертификация

Список композиций 
Digital download
 «California Gurls» (при участии Snoop Dogg) — 3:56

CD Single
 «California Gurls» (при участии Snoop Dogg) — 3:56
 «Hot n Cold» (при участии Yelle) (Remix) — 4:07

US digital remix EP
 «California Gurls» (Armand Van Helden Remix) — 5:48
 «California Gurls» (Innerpartysystem Main Mix) — 4:27
 «California Gurls» (Manhattan Clique Long Beach Mix) — 7:00

UK digital remix EP
 «California Gurls» (MSTRKRFT Main Mix) — 3:59
 «California Gurls» (Innerpartysystem Main Mix) — 4:27
 «California Gurls» (Manhattan Clique Long Beach Mix) — 7:00

Digital Download Single
 «California Gurls» (при участии Snoop Dogg) [Passion Pit Main Mix] — 4:11

Digital Download Single
 «California Gurls» (при участии Snoop Dogg) [MSTRKRFT Main Mix] — 4:00

Non-Album Single
 «California Gurls» (при участии Snoop Dogg) [Gretina Club Mix] — 4:09

Примечания

Ссылки 

Песни Кэти Перри
Песни, написанные Кэти Перри
Песни, написанные Dr. Luke
Поп-рок-песни
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Песни Snoop Dogg
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Песни о Калифорнии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40